Pitchfork er den engelske betegnelse for en høtyv.

Pitchfork kan også henvise til:

 Pitchfork (golf) - et redskab i golf-sporten
 Pitchfork (website) - et online musikmagasin drevet af Pitchfork Media
 Pitchfork Music Festival - en musikfestival drevet af Pitchfork Media